Pojęcie dwumeczu występuje w różnych sportach:
 dwumecz (koszykówka)
 dwumecz (piłka nożna)